Pagnamenta ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Pagnamenta (1826–1892), Schweizer Politiker und italienischer Generalmajor
 Tomaso Pagnamenta (1855–1930), Schweizer Jurist, Politiker, Tessiner Staatsrat und Nationalrat der (CVP)
Sergio Pagnamenta (* 1923), Schweizer Architekt und Vertreter der Tessiner Architekturschule